Die 25. Eishockey-Weltmeisterschaften der U20-Junioren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die  Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2001 in der Altersklasse der Unter-Zwanzigjährigen (U20). Insgesamt nahmen zwischen dem 10. Dezember 2000 und 28. April 2001 37 Nationalmannschaften an den fünf Turnieren der Top-Division sowie der Divisionen I bis III und der Qualifikation zu selbiger teil.

Für beide Junioren-Weltmeisterschaften galt ab diesem Jahr – wie bei den Senioren und den Frauen – eine neue Bezeichnung der verschiedenen Gruppen. Die B-Gruppe wurde als Division I, die C-Gruppe als Division II und die D-Gruppe als Division III bezeichnet.

Der Weltmeister wurde zum zweiten Mal die Mannschaft Tschechiens, die im Finale Finnland mit 2:1 bezwingen konnte. Die deutsche Mannschaft verpasste durch die Niederlage im direkten Vergleich gegen den späteren Aufsteiger Frankreich den Aufstieg von der Division I in die Top-Division und belegte den zweiten Rang. Die Schweiz belegte den sechsten Platz in der Top-Division und bestätigte damit das Vorjahresergebnis, Österreich wurde in der Division I Fünfter.

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume 
 Top-Division: 26. Dezember 2000 bis 5. Januar 2001 in Moskau und Podolsk, Russland
 Teilnehmer:  (Aufsteiger), , , , , , , ,  (Titelverteidiger), 

 Division I: 10. bis 16. Dezember 2000 in Füssen und Landsberg am Lech, Deutschland
 Teilnehmer: , , , , ,  (Aufsteiger), ,  (Absteiger)

 Division II: 30. Dezember 2000 bis 3. Januar 2001 in Elektrėnai und Kaunas, Litauen
 Teilnehmer:  (Absteiger), , , ,  (Aufsteiger), , , 

 Division III: 4. bis 8. Januar 2001 in Belgrad, BR Jugoslawien
 Teilnehmer: , ,  (Absteiger), , , , , 

 Qualifikation zur Division III: 26. bis 28. April 2001 in Kockelscheuer, Luxemburg
 Teilnehmer:  (Neuling),  (Absteiger),  (Neuling)

Top-Division 

Die U20-Weltmeisterschaft wurde vom 26. Dezember 2000 bis zum 5. Januar 2001 in der russischen Hauptstadt Moskau und in Podolsk ausgetragen. Gespielt wurde in der Kleinen Luschniki-Sportarena (8.700 Plätze) und dem Universal-Sportpalast „Krylja Sowetow“ (5.266 Plätze) in Moskau sowie dem Eispalast Witjas in Podolsk mit 5.500 Plätzen.

Am Turnier nahmen zehn Nationalmannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je fünf Teams spielten. Den Weltmeistertitel sicherte sich Titelverteidiger Tschechien, das im Finale knapp mit 2:1 gegen Finnland gewann. Es war der zweite Titel für die Tschechen in Folge.

Modus 
Nach den Gruppenspielen – jede Mannschaft bestritt vier davon – der Vorrunde qualifizierten sich die vier Erstplatzierten jeder Gruppe für das Viertelfinale, das dann ebenso wie die weiteren Runden im K.-O.-System ausgetragen wurde. Die Fünften der Gruppenspiele bestritten eine Relegation nach dem Modus „Best-of-Two“ und ermittelten dabei den Absteiger in die Division I.

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Abstiegsrunde 
Die Relegation zur Division I wurde im Modus „Best-of-Two“ ausgetragen. Bei Gleichstand nach gewonnenen Spielen wurde das zweite Spiel mit einer Sudden Death Overtime und gegebenenfalls einem Penaltyschießen fortgesetzt, um den Absteiger zu ermitteln.

Finalrunde

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Division I 
in Füssen und Landsberg am Lech, Deutschland

Vorrunde

Final- und Abstiegsrunde

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Division II 
in Elektrėnai und Kaunas, Litauen

Vorrunde

Finale, Abstiegs- und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Division III 
in Belgrad, Jugoslawien

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Qualifikation zur Division III 

in Luxemburg

Auf- und Abstieg

Weblinks 
 2001 IIHF World U20 Championship
 Juniors 2001

Weltmeisterschaft, Junioren
Weltmeisterschaft, Junioren
2001
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2001
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2001
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2001
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2001
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2001
Eishockeywettbewerb in Moskau
Sportveranstaltung in Podolsk
Eishockeywettbewerb in Füssen
Sport (Landsberg am Lech)
Eishockeywettbewerb in Elektrėnai
Eishockeywettbewerb in Kaunas
Eishockeywettbewerb in Belgrad
Eishockeywettbewerb in Roeser
Sportveranstaltung im Landkreis Landsberg am Lech